Beguda kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Beguda (ort i Italien), Piemonte, Provincia di Cuneo,

Spanien 

 Begudà, ort, Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar